Banca Transilvania es una corporación bancaria de Rumania fundada en diciembre de 1993 en Cluj-Napoca por varios empresarios locales, con una capitalización inicial de 2.000 millones de leu rumanos (aproximadamente US$1 millón); la capitalización inicial se distribuía en un 79% de capital rumano y un 21% de capital extranjero.

El banco abrió su primera oficina el 16 de febrero de 1994, con la apertura de su sede central en Cluj-Napoca. Su red de oficinas se expandió a 63 en diciembre de 2003 y a 331 en diciembre de 2006, de las que 21 están en la ciudad de Cluj-Napoca. La institución cotiza en la bolsa de Bucarest.

El banco a diciembre de 2003 estaba en proceso de reorganización como Grupul Financiar BT ("El Grupo Financiero BT") que también incluye compañías en las que el banco ha invertido: la compañía de seguros y reseguros BT Asigurări (antiguamente SAR Transilvania), BT Leasing (antiguamente Leasing Transilvania), BT Securities, Gestión de activos BT, Compañía de Factoring y BT Direct (que completan la oferta de financiación al consumo). Banca Transilvania tiene participaciones mayoritarias en todas las demás compañías; algunas son subsidiarias controladas al 100%.

Enlaces externos 
 Banca Transilvania - Sitio web oficial

Translivania
Economía de Cluj-Napoca
Empresas fundadas en 1993